

Cinema 
Senza domani (L'entraîneuse) – film del 1939 diretto da Albert Valentin
Senza domani (Nowhere to Go) – film del 1958 diretto da Seth Holt
Senza domani (Tomorrow Never Comes) – film del 1978 diretto da Peter Collinson
Senza domani (A Time to Live) – film del 1985 diretto da Rick Wallace
Edge of Tomorrow - Senza domani (Edge of Tomorrow) – film del 2014 diretto da Doug Liman

Letteratura 
Senza domani – racconto del 1777 scritto da Vivant Denon